San Antonio může být:

Sídla 
 San Antonio – město v Texasu ve Spojených státech amerických
 San Antonio (Florida) – město na Floridě ve Spojených státech amerických
 San Antonio (Chile) – město v Chile
 San Antonio (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii ve Spojených státech amerických
 San Antonio (Nové Mexiko) – vesnice v Novém Mexiku ve Spojených státech amerických
 San Antonio Oeste - hlavním městem departementu San Antonio v argentinské provincii Rio Negro

Sport 

 San Antonio Dragons - profesionální americký klub ledního hokeje
 San Antonio Spurs – americký basketbalový tým
 San Antonio Rampage – americký hokejový tým
 San Antonio Riders – tým amerického fotbalu